Orso Partecipazio – vescovo di Olivolo del IX secolo
 Orso I Partecipazio – quattordicesimo Doge di Venezia
 Orso II Partecipazio – diciottesimo Doge di Venezia